A konglomerátum jelentheti a következőket:

 konglomerátum, a kavicskő másik elnevezése 
 konglomerátum, egyfajta vállalatcsoport elnevezése